L'adverbe presque, parfois élidé en presqu' devant une voyelle{{note| groupe=alpha|En principe l'élision de presque en presqu''' n'est autorisée que dans le mot composé presqu'île.}}, est synonyme de « à peu près, peu s'en faut ». Il peut prendre un sens particulier dans certains contextes.

 Sciences et techniques 
 Astronomie et planétologie 
 (24779) Presque Isle est un astéroïde de la ceinture principale.

 Biologie 
 Le Strophaire presque bleu (Stropharia pseudocyanea) est une espèce de champignons agaricomycètes, de la famille des Strophariaceae.

 Mathématiques et statistiques 
 En mathématiques :
 en général, « presque » caractérise une propriété qui n'est fausse que pour un sous-ensemble négligeable de l'ensemble (infini) auquel elle s'applique. Elle se décline en « presque tous », « presque partout »
 en géométrie différentielle, une structure presque complexe sur une variété différentielle réelle est la donnée d'une structure d'espace vectoriel complexe sur chaque espace tangent.
 En théorie des probabilités, un évènement presque certain est un évènement qui peut ne pas se produire mais dont la probabilité est néanmoins égale à un.

 Sciences humaines et sociales 
 Géographie 
 Une presqu'île est une partie saillante d'une côte, reliée à la terre par un isthme. Elle se distingue d'une péninsule par ses dimensions plus réduites.
 .

 Histoire 
 « Presque reine » était un surnom de Gabrielle d'Estrées (1573-1599), maîtresse et favorite d'.

 Culture et société 
 Cinéma et télévision 

 Littérature 

 Extraterrestre… ou presque !, un roman québécois pour la jeunesse de India Desjardins, paru en 2006 au Québec et en 2010 en France ;
 La Vie (presque) sans le pétrole, un livre sur le thème du pic pétrolier écrit par Jérôme Bonaldi, sorti en 2007 ;
 Petits riens sur presque tout, un recueil d'aphorismes écrit par Marc-Édouard Nabe, publié en 1992 ;
 Un homme presque parfait (), un roman de l'écrivain américain Richard Russo, paru en 1993 ;
 Une histoire de tout, ou presque... () est un livre de Bill Bryson expliquant le développement de plusieurs domaines de la science, paru en 2007.

 Monuments 
 Le fort Presque Isle, ou fort de la Presqu'île, est un fort français construit au  en Nouvelle-France, à l’emplacement de la ville actuelle d'Érié, dans le comté d’Érié  (Pennsylvanie, États-Unis).
 Le phare de Presque Isle () est un phare situé à Millcreek Township, dans le comté d'Érié (Pennsylvanie, États-Unis).
 Le vieux phare de Presque Isle (), inactif, et le nouveau phare de Presque Isle () sont deux phares de la rive ouest du lac Huron, dans le comté de Presque Isle (Michigan, États-Unis).
 Le phare de Presque Isle Harbor () est un phare du lac Supérieur, situé dans le comté de Marquette (Michigan, États-Unis).

 Musique 
 Presque 40 ans de blues est le premier album studio de Gerry Boulet, paru en 1984.
 Presque oui est un duo de chanson française, constitué de Thibaud Defever et Sylvain Berthe.
 Presque rien est le premier album du chanteur québécois Stefie Shock, paru en .
 Presque rien est un mini-album du chanteur irlandais Perry Blake, sorti en .
 Presque sold out est le premier album live du groupe punk québécois Vulgaires Machins, paru en .
 Il suffirait de presque rien est une chanson de Serge Reggiani, parue dans l'album Et puis… sorti en 1968.
 La Vie presque est le premier album du groupe de rock français Luke, sorti en 2001.
 Seul… ou presque est le septième album live de Patrick Bruel, sorti en 2009.

 Radiodiffusion 
 C'est presque sérieux est une émission de radio diffusée sur La Première (radio belge) à partir de 2014.

 Sports 
 Le match presque parfait d'Armando Galarraga est un match de baseball célèbre ayant opposé en  les Tigers de Détroit aux Indians de Cleveland.

 Toponyme 

 Canada 
 Presque, une communauté de pêcheurs abandonnée située au sud de l'île de Terre-Neuve.

 États-Unis 
 Presque Isle, une ville située dans le comté d'Aroostook (Maine) ;
 Presque Isle, un township situé dans le comté de Presque Isle (Michigan) ;
 , une unincorporated area du comté de Presque Isle (Michigan) ;
 la Presque Isle, une péninsule sur le lac Érié, dans le comté d'Érié (Pennsylvanie) ;
 la baie de Presque Isle (Presque Isle Bay''), une baie formée dans le lac Érié par la péninsule du parc d'État de Presque Isle (Pennsylvanie) ;
 le comté de Presque Isle, un comté du Michigan ;
 la rivière Presque Isle, un cours d'eau qui coule dans les comtés de Gogebic et d'Ontonagon (Michigan) ;
 la rivière Little Presque Isle, un affluent de la rivière Presque Isle ;

France 
 Saint-Médard-de-Presque, une commune du Lot (région Occitanie),
 les grottes de Presque, un ensemble de grottes situées à Saint-Médard-de-Presque.

Notes et références